AQ puede referirse a:
 AQ Interactive, empresa editora de videojuegos japonesa.
 AQ Puppis, estrella variable en la constelación de Puppis.
 AQ Andromedae, estrella variable en la constelación de Andrómeda.
 .aq, Dominio de Nivel Superior geográfico (ccTLD) para Antártida.
 Aloha Airlines, por su código IATA.

Siglas